Видманштеттен ():
 Видманштеттен, Алоиз фон (1753—1849) — австрийский учёный-натуралист; в честь него названы:
 Видманштеттен — кратер на Луне.
  — астероид Главного пояса.

См. также 
 Видманштеттенова структура метеоритов.